Ložisko může být:

 ložisko – strojní součást
 důlní ložisko – nahromadění látek pod zemským povrchem
 ložisko (medicína), jinak také fokus (medicína) – např. ložisko nákazy nebo zánětlivé ložisko apod.
 mostní ložisko – část mostu, která umožňuje přenos sil z nosné konstrukce do spodní stavby

Externí odkazy